Amfreville (Calvados)
 Amfreville (Manche)